Une éclisse est une pièce simple d'assemblage, destinée à immobiliser plusieurs parties mobiles d'un ensemble mécanique (rails, membres, membrures, etc.) ou à rigidifier et supporter un corps mou ou flexible (fromage, membre, etc.) C'est également un élément des guitares, violons, violoncelles, contrebasses.

Étymologie 
Le mot « éclisse » provient du vieux français « esclicer » signifiant « se fendre en éclats ».

Éclisse végétale 
Une éclisse est le nom donné à un morceau de bois ou d'osier, en forme de coin, de planchette ou de ruban, utilisé dans certains assemblages :
 pour la construction : dans les édifices à pan de bois, les éclisses (aussi nommées selon les régions : palançon, palisson, barreau...) sont des pièces de bois fendu, qui s'insèrent entre les poteaux de structure. Elles servent de barreaudage pour permettre le support du torchis qui assure le remplissage du mur ou du plancher. Le mélange de torchis sur l'éclisse donne une quenouille ou fusée. Dans l'assemblage de l'édifice bois, l'éclisse participe à rigidifier et trianguler la structure.
 pour les instruments de musique : 
 les éclisses du violon et de la guitare font le tour de la caisse de résonance, reliant la table d'harmonie avec la table de dessous,
 l'éclisse courbe du clavecin ;
 pour les seaux  : cerclage ;
 pour la transformation du lait en fromage : 
 cerclage destiné à maintenir la forme,
 plateau de vannerie pour l'égouttage ;
 pour la vannerie : lamelle obtenue par l'utilisation du fendoir.

Éclisse métallique 

Dans l'industrie ferroviaire, avec un sens analogue à ceux cités ci-avant, une éclisse est une pièce métallique servant, par paire et à l'aide de boulons ou de « cés » de serrage (pièce métallique rappelant la forme de la lettre « C »), à raccorder entre eux deux rails consécutifs, l'assemblage complet formant alors un joint.

Éclisse médicale 

En médecine, une éclisse est une attelle destinée à l'immobilisation d'un membre fracturé. Dans le contexte du prompt secours, on parle d'éclisser un membre à l'aide d'une plaque rigide de carton, de bois ou de métal et d'un bandage de contention<ref>Encyclopédie Vulgaris Médical, [http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/eclisse Eclisse'].</ref>.

 Notes et références 

 Voir aussi 

 Liens externes 
 Trésor de la langue française, Trésor de la Langue Française informatisé.
 Serge Lacoste, Les éclisses, Osier Vallée de la Garonne''.

Bois
Lutherie
Facture instrumentale
de:Lasche
en:Fishplate
ja:軌条#継ぎ目